Feaelloidea är en överfamilj av spindeldjur. Feaelloidea ingår i ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Feaelloidea 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Feaelloidea